BRZ peut faire référence à :
  ;
  ;
 , une zone dans laquelle les entreprises sont tenues de payer une taxe supplémentaire afin de financer des projets dans les limites de la zone.